Историческая школа — названия ряда направлений в различных науках, рассматривающих предмет науки в историческом аспекте.

Исторические школы:

Историческая школа (экономика) — направление в экономической науке, главными положениями которого являлись: изучение истории хозяйства; анализ конкретных экономических ситуаций в различных странах.

Историческая школа права — направление в науке права первой половины XIX века.

Историческая школа (фольклористика) — направление, главенствовавшее в русской фольклористике в конце XIX—XX веках. Стремилось объяснить русский фольклор, исходя из событий русской истории.

Примечания